Суперкубок УЄФА 2004 — 29-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2003–2004 португальський «Порту» та переможець Кубка УЄФА 2003–2004 іспанська «Валенсія». Гра відбулася на стадіоні Стадіоні Луї II у Монако 27 серпня 2004 року. За підсумками гри титул володаря Суперкубка УЄФА вдруге за свою історію здобула «Валенсіа».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2003—2004
 Кубок УЄФА 2003—2004

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 2004 

2004 у футболі
2004
Футбольні змагання у Монако
Серпень 2004